Durium Records (Engeland), een Brits platenlabel
 Durium, een Italiaans platenlabel